Hlybotschok (ukrainisch ; russische Entsprechung /Glubotschok oder Глыбочок/Glybotschok) ist der Name:

 eines Flusses in der Ukraine, siehe Hlybotschok (Fluss)

mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Nowa Uschyzja, siehe Hlybotschok (Nowa Uschyzja)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk, siehe Hlybotschok (Podilsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sawran, siehe Hlybotschok (Sawran)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Beresne, siehe Hlybotschok (Beresne)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Hlybotschok (Hoschtscha)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Hlybotschok (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Charytoniwka, siehe Hlybotschok (Schytomyr, Charytoniwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Nowohujwynske, siehe Hlybotschok (Schytomyr, Nowohujwynske)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw, siehe Hlybotschok (Borschtschiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Talne, siehe Hlybotschok (Talne)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, Landgemeinde Kamjana, siehe Hlybotschok (Tscherniwzi, Kamjana)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Storoschynez, Landgemeinde Welykyj Kutschuriw, siehe Hlybotschok (Tscherniwzi, Welykyj Kutschuriw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez, siehe Hlybotschok (Trostjanez)